Mascarada, forma d'entreteniment cortesana que va florir a Europa entre els segles XVI i XVIII, que destaca per l'ús de màscares
 Mascarada (Joan Abelló i Prat), pintura a l'oli del pintor català Joan Abelló de 1953
 Mascarada (pel·lícula) (títol original en anglès Masquerade), pel·lícula britànica de 1965 dirigida per Basil Dearden i protagonitzada per Cliff Robertson i Jack Hawkins
 Mascarada per un crim (títol original en anglès: Masquerade), pel·lícula estatunidenca de 1988 dirigida per Bob Swaim i protagonitzada per Rob Lowe i Meg Tilly